La Sagra, fête religieuse ou païenne en Italie
 La bataille de la Sagra en Grande-Grèce
 Sagra, ville de la province d'Alicante en Espagne
 Sagra, genre d'insectes coléoptères de la famille des chrysomèles